Nysy (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Nysy, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Sumy, Rajon Sumy
 Nysy (Tscherwonohrad), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad
 Nysy (Nischyn), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn